A Sunny Bunnies című fehérorosz televíziós rajzfilmsorozat epizódjainak listája következik.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái